Delphia ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Delphia (Kentucky)
 Delphia (Montana)
 Delphia (South Carolina)